Пасјача може бити:

 Пасјача (планина), планина у Србији
 Пасјача (Ниш), насељено место у градској општини Пантелеј, град Ниш, 
 Пасјача (Прокупље), насељено место у општини Прокупље,